Naselja u BiH:
 Marini (Oštra Luka, BiH), naselje u općini Oštra Luka
 Marini (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor